5D, 5-D oder 5 D steht für:

5. Dimension oder fünfdimensional:
 eine mathematische Dimension, siehe Dimension (Mathematik)
 ein Ansatz eines physikalischen Raum-Zeit-Modells, siehe Randall-Sundrum-Modell
 Geruchseffekte im Kino, siehe 3D-Film#Filme 5D-Filme
 ein fiktionaler Raum, siehe DC-Universum #Fünfte Dimension
 The Fifth Dimension, US-amerikanische Popgruppe
 5D, Titelsong aus Fifth Dimension, Studioalbum von The Byrds
 das zehnte Studioalbum von Marteria

sowie:
 ein Maßnahmenbündel 1945, siehe Potsdamer Abkommen #Politische Grundsätze
 Canon EOS 5D, digitale Spiegelreflexkamera
 Konica Minolta Dynax 5D, digitale Spiegelreflexkamera
 V Bird, ehemalige niederländische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Siehe auch:
 1D (Begriffsklärung)
 2D (Begriffsklärung)
 3D (Begriffsklärung)
 4D (Begriffsklärung)

5D